Андрей Анатольевич Ши́шлов (12 января 1945 — 7 мая 2016) — советский и российский  и музыкальный педагог, участник струнного квартета имени Д. Д. Шостаковича, профессор МГК имени П. И. Чайковского, преподаватель центральной музыкальной школы при Московской консерватории, лауреат международных конкурсов. Народный артист Российской Федерации (1994).

Биография 

В 1968 г. окончил Московскую консерваторию (класс И. С. Безродного), в 1970 г. — ассистентуру-стажировку по специальности «квартет» (руководитель — Р. Р. Давидян).

С 1978 г. преподавал на кафедре камерного ансамбля и квартета Московской консерватории, с 1994 г. — профессор. Проводил мастер-классы в США, Канаде, Италии, Германии, Японии, Республике Корея. Являлся создателем программы по классу струнного квартета для музыкальных вузов страны.

Был первым скрипачом Государственного квартета имени Шостаковича (с момента основания в 1966 г.). Автор исполнительских редакций многих произведений для квартета.

Среди переложений для квартета — «Детский альбом» П. Чайковского, «Альбом для юношества» Р. Шумана, «Румынские народные танцы» Б. Бартока, «Траурная музыка» П. Хиндемита, «Лесной царь» Ф. Шуберта и многих других. В составе квартета сделал свыше 50 студийных записей на различных носителях, выпущенных в разные годы фирмами России, Великобритании, Германии, Японии, Италии, США. Гастролировал в более чем 40 странах мира.

Умер в 2016 году. Прах захоронен на Ваганьковском кладбище. в родственной могиле на участке 37.

Награды и премии 
 Народный артист Российской Федерации (1994).
 Заслуженный артист РСФСР (1984).
 Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1987) — за концертные программы в составе квартета имени Д. Д. Шостаковича МОФ (1984—1986).
 Лауреат Международных конкурсов струнных квартетов в Мюнхене (1970), имени Л. Вейнера в Будапеште (1973, I премия).

Примечания

Ссылки 
 Андрей Шишлов на сайте Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
 Андрей Шишлов на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга

Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории